Савінья́к-Мона́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 38 км на захід від Тулузи, 39 км на південний схід від Оша.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 55 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 143,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савіньяк-Мона на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньяк-Мона на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньяк-Мона на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньяк-Мона на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньяк-Мона на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жер